Иван Чиж:
 Чиж, Иван Михайлович (род. 1949) — российский учёный-медик, генерал-полковник медицинской службы.
 Чиж, Иван Сергеевич (род. 1952) — украинский член Политисполкома партии «Справедливость».